Museu Frederic Marès, museu d'art amb seu a Barcelona
 Modified Frequency Modulation, codificació usada com a controlador de disc